CCS: codi IATA per a l'Aeroport Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a Veneçuela
 CCS: Carbon capture and storage o carbon capture and sequestration, abreviació anglesa per a captura i emmagatzematge de diòxid de carboni (CEDC)
 CCS: càlcul de sistemes comunicants, un llenguatge d'especificació formal